Termenul „X” se poate referi la:

 litera latină X;
 cifră romană cu valoarea zece;
 formatul de televiziune The X Factor;
 albumul muzical The X Factor al formației britanice Iron Maiden;
 albumul muzical X al lui Kylie Minogue;
 cromozomul X;
 formația japoneză X Japan;
 formația românească X-plod;
 Fundația Premiului X;
 jocul X și 0;
 planeta X;
 radiație X;
 în domeniul IT: protocolul de afișare X Window System.

 X (serie de jocuri)

Dezambiguizări de un caracter